d24 – dado a ventiquattro facce
 Lancia D24 – automobile della Lancia
 D24 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti del gambetto di donna accettato